Марина Сергеевна Мясникова, в девичестве Петрова (родилась 17 января 1989 в Чирчике) — российская регбистка, нападающая команды «РГУТИС-Подмосковье» и сборной России по регби-7. Чемпионка Универсиады 2013 года, чемпионка Европы 2013, 2016, 2017 и 2019 годов. Один из лидеров сборной России по регби-7. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Воспитанница училища олимпийского резерва №1. Ранее занималась лёгкой атлетикой (бег на 60 и 100 м с барьерами). Первый тренер — Марат Минисламов. Выступала за команду «Славянка», позже стала игроком «ВВА-Подмосковье» и «РГУТИС-Подмосковье».

В составе сборной России по регби-7 выступала на Универсиаде 2013 года (чемпионка), на чемпионате мира 2013 года (вышли в четвертьфинал) и на чемпионатах Европы 2013, 2016, 2017 и 2019 годов (четырёхкратная чемпионка). Регулярно привлекается к матчам мировой серии регби-7: в декабре 2014 года на этапе в Дубае вошла в символическую сборную.

После замужества сменила фамилию; в связи с рождением ребёнка прервала регбийную карьеру до чемпионата Европы 2019 года.

Примечания 

Регбистки России
Игроки ЖРК «Славянка»
Игроки ЖРК «ВВА-Подмосковье»
Чемпионы Европы по регби-7
Чемпионы летней Универсиады 2013
Игроки женской сборной России по регби-7